Добровский сельсовет (белор. Добраўскі сельсавет; укр. Добрівська сільська рада) — топоним.

 Добровский сельсовет — сельсовет, административно-территориальная единица Горецкого района Могилёвской области Белоруссии.
 Добровский сельсовет — сельское поселение в Добровском районе Липецкой области.

См. также 
 Добровский сельский совет — административная единица Симферопольского района Автономной Республики Крым.